Список станцій Нижньогородського метрополітену — системи ліній метрополітену у Нижньому Новгороді, Росія.

Автозаводська лінія

Сормовсько-Мещерська лінія

Станції, які заплановано або проектуються

Примітки

Посилання 
 Сайт Нижньогородського метрополітену  

Нижньогородський метрополітен
Н